Танде́м () — расположение один за другим.

Расположение однородных машин или их частей в одном агрегате друг за другом, на одной оси, по одной линии. Например.
 Тандем-насос — паровоздушный насос в паровозе.
 Тандем — двух- и более местный велосипед.
 Тандемные боеприпасы — с расположенными одна за другой боевыми частями.
 Тандемный полёт на параплане, с расположением двух людей друг за другом.
 Тандемная схема конструкции ракеты — (обычно ракета-носитель), при которой её ступени работают в полёте поочерёдно. Противоположна «пакетной» схеме, при которой несколько блоков, относящихся к разным ступеням, работают в полёте одновременно.
 Тандем — схема компоновки самолётов.
 Тандем — взаимное расположение плавсредств в кильватере друг к другу, применяемое для совместного мореходства в сложной ледовой обстановке.
 Тандем прусик — система пары схватывающих узлов для страховки в спасательных работах.

Совместная с кем-либо деятельность.
 Например, тандем поэта и композитора, существующий долгое время.
 Изучение языка в тандеме — метод изучения языка, основанный на формировании пары из носителей разных языков и последующем языковом обмене между ними.
 Правящий тандем — устоявшееся в России название совместной деятельности Владимира Путина и Дмитрия Медведева, начиная с 2008 года.

См. также 
 Гонка на тандемах
 Тандем (фильм)
 Tandem (приложение)